Кенет II Шкотски (954 - Fettercairn, 995) је био краљ Шкотске из династије Династија Алпин. Био је син Малколм I Шкотски и .

Породично стабло 

Рођени 954.
Умрли 995.
Династија Алпин
Династија Данкелд
Шкотски краљеви
Владари у Европи у X веку